Charles Cochrane ist der Name folgender Personen:

* Charles Cochrane (Ingenieur) (1835–1898), britischer Ingenieur 
 Charles Cochrane-Baillie, 2. Baron Lamington (1860–1940), britischer Politiker, Gouverneur von Queensland und Gouverneur von Bombay
 Charles Norris Cochrane (1889–1945), kanadischer Historiker und Philosoph